Een verkeersweg:
 N660 (België)
 N660a (België)
 N660 (Frankrijk)
 N660 (Nederland), zie Provinciale weg 660

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing